Oro pode ser:

Geografia
Oro - Uma província da Papua-Nova Guiné
El Oro (distrito), no Peru
Cagayan de Oro, nas Filipinas
San Juan del Oro, no Peru
Ciénaga de Oro, na Colômbia (Región Caribe)
Fuente de Oro, na Colômbia (Região de los LLanos)

Música
Oro - Canção participante no Festival Eurovisão da Canção

Desambiguação
Desambiguações de topônimos